tur – wymarły gatunek ssaka z rzędu parzystokopytnych, przodek niektórych ras bydła domowego
 Tur – statek, polski typ pchacza 
 Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego – polska organizacja oświatowo-kulturalna powstała w 1923 roku 
 Túr – rzeka w Rumunii i na Węgrzech

Miejscowości i administracja 

 W Polsce
 Tur – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. nakielskim, w gminie Szubin 
 Tur – wieś w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Wartkowice
 Tur – gromada w powiecie pińczowskim
 Tur – gromada w powiecie poddębickim
 Tur – gromada w powiecie szubińskim
 W Ukrainie
 Tur – wieś w obwodzie wołyńskim, w rejonie ratnieńskim
 W Rosji
 Tur – wieś w osiedlu wiejskim Pieriewołoczskoje rejonu rudniańskiego w obwodzie smoleńskim

Jako nazwa własna
 AMZ Tur – samochód pancerny produkcji polskiej
 Tur II – samochód pancerny produkcji polskiej
 Tur – prototyp samochodu ciężarowego stworzony przez Jelcz i LIAZ
 ORP Tur – polski trałowiec
 Tur (ładowacz) – osprzęt do ciągników rolniczych

Osoby 
 Artur Tur – poeta
 Jerzy Tur – historyk sztuki, konserwator zabytków
 Ryszard Tur – samorządowiec
 Tury (Tur) – rzekomy eponim Turowa

Kluby sportowe
 Tur Bielsk Podlaski – klub sportowy z Bielska Podlaskiego
 Tur Turek – klub sportowy miasta Turek

Zobacz też 
 Tur Dolny, 
 Tur Górny, 
 Tur-Piaski, 
 Turek, 
 Thür